

Patronyme 

 Albrecht Goes (1908-2000), écrivain et théologien allemand.
 Axel Theodor Goës (1835-1897), médecin et naturaliste suédois.
 Benoît Goes ou Goès (1562-1607),  frère jésuite portugais, va de l'Inde à la Chine par le Pamir en 1603. 
 Eva Goës (1947-), femme politique suédoise.
 Suzanne Goes (1934-), architecte belge.

Toponyme 

Goes, aux Pays-Bas,
Goes aux États-Unis, dans l'Ohio,
Goès, en France, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Sigle 

 Série de satellites météorologiques appelés Geostationary Operational Environmental Satellite ou GOES

Voir aussi 
Van der Goes